«Серцевина» — український мультимедійний проєкт про «вино та все довкола нього». Основна тематика — виноробство, культура споживання, гастрономія, енотуризм, фермерство, крафт, винна івент-індустрія. Значна увага приділяється українському виноробству та суміжним з ним галузям. Проєкт заснований у серпні 2019 року, сайт почав працювати в травні 2020 року.

Підрозділи проєкту 
 власне онлайн-радіо. Mousse Radio, створене у співпраці з компанією MJoy Multimedia (старт радіо — 2009 рік). Музична концепція: музика з винних регіонів світу;
 онлайн-крамниця з великим вибором українських вин, продуктів до вина та крафтовою продукцією від українських виробників;
 мультимедійний продакшн.

Засновники 
Роман Заяць та Наталя Курдюкова, українські медійники з досвідом запуску та розвитку власних проєктів, для яких «Серцевина» стала можливістю поєднати набутий професійний досвід із бажанням популяризувати в Україні культуру споживання, розвивати її естетичну складову, популяризувати сімейні крафтові підприємства.

 Роман Заяць — засновник та керівник проєкту.
 Наталя Курдюкова — співзасновниця, головна редакторка.
 Андрій Житло — керівник крамниці.
 Ірина Корчук — дизайнерка.
 Сергій Мельничук — вебверстальник.
 Тетяна Ямпольська — літературна редакторка, блогерка.
 Єва Райська — авторка репортажів.
 Влад Машкін — автор текстів, блогер.

Назва 
«Серцевина» може вимовлятися як з наголосом на «И», так і на «А». У першому випадку це — про пошук сенсів та наповнення змістом кожної нашої дії. У другому — про сутність винної справи, яка нерозривно пов’язана з розвитком цивілізації. 

Як горіх має серцевину, як дверний замок неможливий без осердя, так і вино має власне серце. У слові «Серцевина» (разом або окремо, з наголосом на «И» чи на «А») відображений механізм, який відкриває світ, стукає до наших сердець, дарує нам розуміння смаку. А щоби відчути особливості місцевих вітру, землі, сонця, варто скуштувати вина (адже в метафізичному розрізі — це духовний зв’язок усіх чотирьох стихій).

І головне — тут зовсім не про алкоголь.

Про стиль 
Зазвичай про вино пишуть у контексті дегустації того, що є в бокалі. Описують різними метафорами власні враження, смакові відчуття, аромати та букети запахів. Рецензують виробників, ресторани, винні карти. Це цікаво, але для «Серцевини» — замало. Мова в проєкті найчастіше йдеться про те, що існує назовні келихів. 

Якщо використовувати математичні терміни, вектор зацікавлень медіа «Серцевина» спрямований від бокала до світу. Він охоплює все, що спричинилося до появи вина, що сторіччями формувалося довкола культури виноградарства. Це найрізноманітніші чинники: музика, література, архітектура, мистецтво, туризм, фермерство, дизайн, сімейні традиції, екологічні тренди, гастрономія. Ми торкаємося дотичних до вина тем: естетики пляшки, етикетки чи корку, дегустування вина та мандри цікавими винними регіонами. Також медіа пише про фермерство, екологічні тренди, подорожі та усвідомлене, насичене емоціями життя.

Про формати 
Основний формат — мультимедійні історії. Мова проєкту — українська.

Журналісти «Серцевини» здійснюють регулярні візити до виноробних господарств, розвивають спецпроєкт #своєвино, в якому розповідають історії локальних винарень та їхніх власників. Однією з найцікавіших публікацій, яка постійно оновлюється, є актуальна мапа українських виноробень. 

Проєкт розвиває власне онлайн-радіо — Mousse Radio, яке працює в режимі «наживо».

Про онлайн-магазин 
У першу чергу «Серцевина» — медіапроєкт, але щоби ефективно працювати, була створена онлайн-крамниця українських вин та продуктів до вина. Це своєрідний спосіб донейту (підтримки) проєкту.

У крамниці «Серцевини» представлений великий вибір українського вина, яке складно знайти в масмаркеті, та крафтова продукція українських виробників. Пошук та відбір вин локальних виноробень проводиться редакцією із залученням галузевих експертів. Після проходження редакційної дегустації вина потрапляють до магазину. У крамниці є послуга — винний абонемент, підписка на щомісячне отримання ексклюзивних українських вин. 

Задля вдалого вибору покупці можуть отримати консультацію від редакційного сомельє.

Посилання 
 Офіційний вебсайт
 Mousse Radio
 Онлайн-крамниця
 Спецпроєкт #своєвино
 Telegram Сомельє Серцевини
 Facebook
 Instagram
 LinkedIn
 https://longdog.media/

Інтернет-ЗМІ